Enrique de Sajonia-Römhild (en alemán, Heinrich von Sachsen-Römhild; Gotha, 19 de noviembre de 1650-Römhild, 13 de mayo de 1710) fue un duque de Sajonia-Römhild.

Biografía 

Nació en Gotha, siendo el séptimo hijo varón de Ernesto I de Sajonia-Gotha (el Piadoso) y de Isabel Sofía de Sajonia-Altemburgo, aunque el cuarto que sobrevivió a la infancia. Después de la muerte de su padre, en 1675, Enrique y sus hermanos co-gobernaron el ducado de Sajonia-Gotha-Altemburgo. El 24 de febrero de 1680, tras un tratado de división de los territorios de la familia con sus hermanos, recibió Sajonia-Römhild, que consistía de las ciudades de Römhild, Königsberg (ahora en Baviera), Themar, Behrungen y Milz y el feudo de Echter.

En Darmstadt el 1 de marzo de 1676, Enrique contrajo matrimonio con María Isabel de Hesse-Darmstadt, hija del landgrave Luis VI de Hesse-Darmstadt. No tuvieron hijos.

Desde el 18 de noviembre de 1680, Enrique y su joven esposa Marielies vivieron en el que llamaron castillo de Glücksburg en Römhild. El duque Enrique desplegó una frenética actividad constructora. Tenía su castillo remodelado y reconstruido según sus deseos. Durante su mandato fue construida la iglesia del castillo, una casa de aduanas, y cuatro casas para la nobleza de la corte, además de una escuela hípica, una pista para competiciones y la Orangerie. Entre las estructuras más magníficas se hallaba una casa cueva denominada Delicia María Isabel, llamada así en honor a su esposa, de la que estaba muy enamorado, y un palacio de recreo (Lustschloss) en Mertzelbach, diseñado por el escultor de la corte Lux, quien también creó el altar mayor en la Iglesia de la Abadía. Muchas de estas construcciones ya no existen, aunque Enrique las describió en detalle en su libro El principesco deseo de construir del Duque Enrique de Sajonia-Römhild, que él mismo publicó. El libro está considerado uno de los pocos testimonios contemporáneos de la arquitectura efímera. Enrique también tenía drenado el lago Bürgersee y lo convirtió en un jardín de recreo. Equipó la iglesia de la ciudad con un barroco altar mayor, un ornado palco real y un nuevo órgano.

Enrique tenía buenos conocimientos en mecánica, arquitectura y matemáticas. Mantuvo una biblioteca principesca en el Palacio de Glücksburg, que amplió constantemente. Después de su muerte, fue heredada por el duque de Sajonia-Gotha.

Desde 1691 hasta 1693 fue regente en nombre del duque Federico II de Sajonia-Gotha, conjuntamente con su hermano, Bernardo. Entró en el servicio del ejército imperial cuando era joven y alcanzó el rango de Generalfeldzeugmeister en 1697. 

En 1698 fue nombrado caballero de la Orden del Elefante. En los últimos cuatro años de su vida fue el miembro sénior de la línea Ernestina de la Casa de Wettin.

La lujosa vida de la corte y la corte de representantes del duque trajeron a la pequeña ciudad estado de Römhild recuperación económica y prosperidad cultural. Sin embargo, los gastos excedían de lejos la fortaleza financiera del duque. Cuando el popular gobernante murió inesperadamente en 1710, dejó atrás significantes deudas. Su herencia fue subastada.

Enrique murió en Römhild. Tras su muerte, sus territorios fueron disputados entre sus hermanos. Finalmente, Römhild fue retenida por su hermano menor, Juan Ernesto. El duque Enrique fue enterrado en el altar principal de la iglesia de Römhild. En la actualidad, no existe ninguna inscripción ni ninguna lápida.

Su matrimonio no tuvo hijos y la línea lateral Ernestina de Römhild se extinguió a su muerte. El Principado fue dividido en la disputa de herencia de Coburgo-Eisenberg-Römhild, que fue resuelta en 1735.

Ancestros

Referencias 
 Asociación de Historia y Geografía de Sajonia-Meiningen, Neue Landeskunde des Herzogtums Sachsen-Meiningen, Hildburghausen 1903.
 August B. Michaelis: Einleitung zu einer volständigen Geschichte der Chur- und Fürstlichen Häuser ..., p. 521.
 Johann Samuel Ersch: Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer ..., p. 358.

Duques de Sajonia del siglo XVII
Duques de Sajonia-Römhild
Caballeros de la Orden del Elefante
Duques de Sajonia del siglo XVIII
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico